Heideland (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Heideland (Thüringen), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen
Heideland (Uitgeverij), een uitgeverij met boekhandel in Belgisch Limburg.